Crane-Simplex steht für:

 Crane-Simplex Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem offiziellen Markennamen Crane-Simplex (1922)
 Simplex Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem inoffiziellen Markennamen Crane-Simplex (1915–1919)